Wójtostwo peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wójtostwo est un village

dans la voïvodie de Łódź
 Wójtostwo est un village dans le powiat de Pajęczno 
 Wójtostwo est un village dans le powiat de Piotrków 

dans la voïvodie de Mazovie
 Wójtostwo est un village dans le powiat de Kozienice 
 Wójtostwo est un village dans le powiat de Nowy Dwór Mazowiecki